Torpedo est un poisson.

Titres 

 Torpedo est une série de BD espagnole.
 Torpedo est un film de Matthieu Donck sorti en 2012.

Mécanique 
 Torpédo est un type d'automobile.
 Le Sachs Torpedo est un dispositif de freinage par rétropédalage.

Sports 
 Torpedo Jodzina est un club de foot biélorusse ;
 Torpedo Koutaïssi est un club de foot géorgien ; 
 Torpedo Minsk, est un club de foot biélorusse ;
 Torpedo Moguilev, est un club de foot biélorusse ;
 Torpedo Moscou est un club de foot russe ;
 Torpedo Nijni Novgorod est un club de hockey sur glace russe ;
 Kazzinc-Torpedo Öskemen est un club de hockey sur glace kazakh ;
 Torpedo Riga était un club de foot letton ;
 Torpedo Zaporijia était un club de foot ukrainien.

Homonymie de clubs sportifs